Open Gaz de France 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 4 по 10 февраля 2008 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Чакветадзе (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Чакветадзе выигрывает 7й титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Агнеш Савай уступает 2й финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Алёна Бондаренко выигрывает свой 3й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Катерина Бондаренко выигрывает свой 2й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Open Gaz de France

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 2-й категории

 BNP Paribas Masters 2008

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Теннис
Февраль 2008 года
2008